Az 1950-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a negyvennegyedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tíz csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Az Újpesti TE új neve Bp. Dózsa lett.
A Vasas SC új neve Bp. Vasas lett.
A Ferencvárosi TC új neve ÉDOSZ SE lett.
Az Egri SZTK új neve Egri ÁVESZ lett.
Az MTK új neve Textiles SE lett.
Az Előre SE új neve Bp. Előre lett.
A Tatabányai SC új neve Tatabányai Tárna lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
Osztályozó: 1. Csepeli Vasas 8, 2. Szegedi SZMTE 5, 3. Győri Vasas 4, 4. Diósgyőri Vasas 3, 5. Pécsi Dózsa pont

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Népsport 1950.10.03. (I. osztály) 09.12. (II. osztály)

1950
Magyarferfivizilabdabajnoksag